középkori albán fejedelemségek, a 12–15. században a mai Albánia területén fennálló regionális államalakulatok
Albán Fejedelemség (1368–1392), a Topia- és a Balsha-házak uralma alatt álló középkori monarchia
Albán Fejedelemség (1913–1925), a független Albánia nagyhatalmi döntéssel létrehozott alkotmányos monarchiája